Greatest Hits Live — дев'ятий концертний альбом англійської групи The Who, який був випущений 23 березня 2010 року.

Композиції 
 I Can't Explain  – 2:32
 Substitute  – 2:10
 Happy Jack  – 2:12
 I'm a Boy  – 2:42
 Behind Blue Eyes  – 3:39
 Pinball Wizard"  – 2:48
 I'm Free  – 1:44
 Squeeze Box  – 2:51
 Naked Eye/Let's See Action/My Generation Blues (Medley)  – 14:19
 5:15  – 5:53
 Won't Get Fooled Again  – 8:38
 Magic Bus  – 7:33
 My Generation  – 3:25
 I Can See for Miles  – 3:45
 Join Together – 5:09
 Love, Reign O'er Me  – 5:53
 Baba O'Riley  – 5:16
 Who Are You  – 6:22
 The Real Me  – 6:44
 The Kids Are Alright  – 4:03
 Eminence Front  – 5:50
 A Man in a Purple Dress  – 4:28

Склад 
 Роджер Долтрі — вокал
 Джон Ентвістл — бас гітара, бек-вокал;
 Кенні Джонс — ударні
 Піт Таунсенд — гітара, синтезатори, фортепіано

Джерела 
 Greatest Hits Live  allmusic
 Greatest Hits Live  last.fm

Альбоми The Who
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми